Lisowczycy – formacja lekkiej jazdy polskiej o charakterze utrzymującego się z łupów wojska najemnego z XVII wieku.

Obrazy 
 Jeździec polski – obraz namalowany przez Rembrandta w 1655.
 Lisowczyk – obraz namalowany przez Juliusza Kossaka około 1860–1865.
 Lisowczycy – akwarela namalowana przez Juliusza Kossaka w 1880.